KIE steht für:
 Kinetischer Isotopeneffekt, siehe Isotopeneffekt #Kinetischer Isotopeneffekt
 Aropa Airport (IATA-Code), Flughafen von Kieta, Insel Bougainville, Papua-Neuguinea

Kie steht für:
 Kie (Südzentraltimor), Distrikt im indonesischen Südzentraltimor
 Kie (Waadhoeke), Ort in der niederländischen Gemeinde Waadhoeke

Kiè steht für:
 Kiè, Ort in Banwa, Provinz in der Region Boucle du Mouhoun, Burkina Faso

kie steht für:
 Kibet (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialekt der Sprache Aiki, einer Mabansprache innerhalb der nilosaharanischen Sprachen, Tschad

Abkürzung